Cantonul Gaillon-Campagne este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Ailly || align="right" | 1 073 || align="right" | 27600 || align="right" | 27005
|-
| Autheuil-Authouillet || align="right" | 837 || align="right" | 27490 || align="right" | 27025
|-
| Bernières-sur-Seine || align="right" | 328 || align="right" | 27700 || align="right" | 27058
|-
| Cailly-sur-Eure || align="right" | 235 || align="right" | 27490 || align="right" | 27124
|-
| Champenard || align="right" | 205 || align="right" | 27600 || align="right" | 27142
|-
| La Croix-Saint-Leufroy || align="right" | 1 078 || align="right" | 27490 || align="right" | 27191
|-
| Écardenville-sur-Eure || align="right" | 529 || align="right" | 27490 || align="right" | 27211
|-
| Fontaine-Bellenger || align="right" | 1 042 || align="right" | 27600 || align="right" | 27249
|-
| Fontaine-Heudebourg || align="right" | 715 || align="right" | 27490 || align="right" | 27250
|-
| Heudreville-sur-Eure || align="right" | 1 025 || align="right" | 27400 || align="right" | 27335
|-
| Saint-Aubin-sur-Gaillon || align="right" | 1 750 || align="right" | 27600 || align="right" | 27517
|-
| Saint-Étienne-sous-Bailleul || align="right" | 388 || align="right" | 27920 || align="right" | 27539
|-
| Saint-Julien-de-la-Liègue || align="right" | 444 || align="right" | 27600 || align="right" | 27553
|-
| Saint-Pierre-de-Bailleul || align="right" | 1 010 || align="right" | 27920 || align="right" | 27589
|-
| Saint-Pierre-la-Garenne || align="right" | 896 || align="right" | 27600 || align="right" | 27599
|-
| Sainte-Barbe-sur-Gaillon || align="right" | 252 || align="right" | 27600 || align="right" | 27519
|-
| Tosny || align="right" | 660 || align="right" | 27700 || align="right" | 27647
|-
| Venables || align="right" | 782 || align="right" | 27940 || align="right" | 27676
|-
| Vieux-Villez || align="right" | 210 || align="right" | 27600 || align="right" | 27687
|-
| Villers-sur-le-Roule || align="right" | 677 || align="right" | 27940 || align="right" | 27691
|}
 
 

Cantoane în Eure